Steenbok (dier), een aantal hoefdieren uit het geslacht Capra (geiten)
 Steenbokantilope, een kleine antilope van zuidelijk en oostelijk Afrika
 Steenbok (sterrenbeeld) (Capricornus), een sterrenbeeld
 Steenbok (astrologie), een astrologisch teken van de dierenriem
 Steenbok (Zuid-Afrika), een plaats in Zuid-Afrika